О'Коннор () — ірландське прізвище.

Відомі носіЇ:
 Артур О'Коннор (; 1763—1852) — діяч ірландського національно-визвольного руху.
 Бадді О'Коннор (; 1916—1977) — канадський хокеїст, центральний нападник;
 Бен О'Коннор (; 1988) — британський хокеїст, захисник;
 Валерія Олександрівна О'Коннор-Вілінська (1867—1930) — українська письменниця, перекладач, державний і культурний діяч.
  (; 1920—2000) — капелан армії США.
 Дональд О'Коннор (; 1925—2003) — американський актор, режисер, продюсер.
 Елмо Кеннеді О'Коннор (; 1994) — американський музичний виконавець-репер, сценічне ім'я — «Bones».
 Ентоні О'Коннор (; 1992) — ірдландський футболіст, захисник.
 Кіан О'Коннор (; 1979) — ірландський вершник, олімпійський медаліст (2012).
 Ольга Олександрівна О'Коннор-Лисенко (1854—1930) — співачка (лірико-драматичне сопрано) і педагог.
 Раян О'Коннор (; 1992) — канадський хокеїст.
 Річард О'Коннор (; 1978) — англійський та ангільський футболіст.
 Річард О'Коннор (; 1889—1981) — британський генерал.
 Рене О'Коннор (; 1971) — американська кіно- і телеакторка;
 Сандра Дей О'Коннор (; 1930) — суддя Верховного суду США, перша жінка, призначена на даний пост.
 Фланнері О'Коннор (; 1925—1964) — американська письменниця;
 Шинейд О'Коннор (, 1966) — ірландська співачка та композитор.
 Шівон-Марі О'Коннор (; 1995) — британська плавчиня, срібна призерка Олімпійських ігор (2016), чемпіонка світу (2015).
 Фергюс Едуард О'Коннор (; 1796—1855) — один з лідерів чартизму.
 Фланнері О'Коннор (; 1925—1964) — американська письменниця.